Godzimir – staropolskie imię męskie. Składa się z członu Godzi- ("robić coś w stosownym czasie", "dopasowywać, czynić odpowiednim") i -mir ("pokój, spokój, dobro"). Może zatem oznaczać "ten, który czyni ład i pokój". Jedną z form skróconych jest Godzisz. Por. Mirogod, imię złożone z tych samych członów w odwrotnej kolejności.

Godzimir imieniny obchodzi 31 października, 25 listopada.

Znane osoby noszące to imię:
 Jan Godzimir Jaworski (1903-1945)
 Godzimir Mirosław Krzyżański (1907-1965)
 Godzimir Małachowski (1852-1908) - prezydent miasta Lwowa

Męskie imiona słowiańskie